Матти́ас Лу́кас Ги́нтер (; ) — немецкий футболист, игрок клуба «Фрайбург» и сборной Германии. Играет на позициях центрального защитника и опорного полузащитника.

Считался одним из самых перспективных игроков нового поколения, многие сравнивали Маттиаса с Филиппом Ламом, который также мог играть в опорной зоне, на флангах и в центре обороны. Гинтер является воспитанником знаменитой академии «Фрайбурга», в 2012 году он дебютировал в основе «метисов». В августе 2014 года Гинтер перешёл в расположение дортмундской «Боруссии» и вскоре дебютировал в команде Юргена Клоппа.

В 2014 году сыграл свой первый матч за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года.

Клубная карьера 
С самого раннего детства было видно, что Гинтер — футболист, обладающий потрясающим талантом. С 11 лет Маттиас принадлежал «Фрайбургу», клубу, знаменитому своим умением выпускать молодые таланты. 21 января 2012 года Гинтер дебютировал в основном составе «Фрайбурга» в матче против «Аугсбурга», выйдя на 70-й минуте на замену вместо Антона Путило и забив победный гол для своей команды на 88-й минуте. Этот гол сделал его самым молодым игроком в истории клуба из Брайсгау, забившим гол в матчах Бундеслиги. Предыдущий рекорд принадлежал Деннису Аого. 23 января, через два дня после дебюта, Гинтер подписал с «Фрайбургом» профессиональный контракт.

17 июля 2014 года Гинтер перешёл в дортмундскую «Боруссию», подписав контракт до 2019 года. 13 августа 2014 он дебютировал за «Боруссию» в Суперкубке Германии против «Баварии», где Гинтер отыграл весь матч, а «Боруссия» победила со счётом 2:0. Во втором сезоне в «Боруссии» в матче против «Ингольштадта» (4:0) Маттиас забил свой первый гол за клуб и был признан лучшим игроком матча.

4 июля 2017 года Гинтер перешёл в мёнхенгладбахскую «Боруссию». Маттиас подписал с клубом контракт до 2021 года с опцией продления ещё на один год. Сумма трансфера составила 17 миллионов евро с возможным увеличением до 20 миллионов благодаря бонусам.

4 мая 2022 года, на правах свободного агента стал игроком «Фрайбурга».

Международная карьера 
Гинтер дебютировал за главную сборную в матче против сборной Чили 5 марта 2014 года, выйдя на замену на 88-й минуте. Таким образом, Маттиас стал 900-м игроком, когда-либо выступавшим за сборную Германии. В мае 2014 года Гинтер был включён Йоахимом Лёвом в заявку сборной на чемпионат мира в Бразилии, где стал чемпионом мира, однако стал одним из трёх полевых игроков вместе с Кевином Гросскройцом и Эриком Дурмом, которые не сыграли ни одного матча на турнире.

15 июля 2016 года Гинтер был включён в состав сборной Германии для участия на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Маттиас забил два мяча в пяти играх и выиграл вместе со сборной серебряные медали.

2 июня 2017 года Гинтер попал в состав сборной на Кубок конфедераций в России. Он принял участие в четырёх матчах на турнире и помог команде выиграть золотые медали.

Гинтер был включён в основной состав на чемпионат мира 2018 года, однако на поле ни разу не вышел. Тем самым Маттиас стал единственным игроком в истории немецкой сборной, который вошёл в заявку двух чемпионатов мира, но не принял участие ни в одной из игр.

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 23 / забито голов: 0; победы: 12, ничьи: 6, поражения: 5.

Личная жизнь 
В мае 2018 года Гинтер женился на девушке по имени Кристина.

Достижения

Командные 
 «Фрайбург» (до 19 лет)
 Обладатель юношеского Кубка Германии: 2011, 2012
 «Боруссия» (Дортмунд)
 Обладатель Суперкубка Германии: 2014
 Обладатель Кубка Германии: 2016/17
 Сборная Германии
 Чемпион мира: 2014
 Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро
 Обладатель Кубка конфедераций: 2017

Личные 
 Золотая медаль Фрица Вальтера U-18: 2012
 Золотая медаль Фрица Вальтера U-19: 2013

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Германии по футболу
Игроки сборной Германии по футболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Награждённые медалью Фрица Вальтера